Příjmení Carter [khártr] nosí více osob:

příjmení konkrétních osob
 Aaron Carter (1987–2022) – americký rapper, zpěvák, skladatel, herec, tanečník a producent
 Allister Carter (* 1979) – profesionální hráč snookeru
 Angela Carterová (1940–1992) – anglická spisovatelka a novinářka
 Anita Carter (1933–1999) – americká zpěvačka
 Anson Carter (* 1974) – kanadský hokejista
 Ashton Carter (1954–2022) – americký demokratický politik a právník
 Barrence Eugene Carter, uměleckým jménem Barry White (1944–2003) – americký producent, skladatel a zpěvák
 Benny Carter (1907–2003) – americký jazzový hudebník
 Betty Carter (1929–1998) – americká jazzová zpěvačka
 Bridie Carterová (* 1970) – australská herečka
 Carlene Carter (* 1955) – americká country zpěvačka a skladatelka
 Carter Family (Carterova rodina) – americká countryová hudební rodina
 Daniel William Carter (* 1982) – bývalý novozélandský ragbista
 Dwayne Michael Carter, Jr. (* 1982) – americký zpěvák vystupující pod pseudonymem Lil Wayne
 Elliott Carter (1908–2012) – americký hudební skladatel
 Forrest Carter (Asa Earl Carter, 1925–1979) – americký spisovatel
 Helen Carter (1927–1998) – americká country zpěvačka
 Helena Bonham Carterová (* 1966) – anglická herečka a zpěvačka
 Howard Carter (1874–1939) – britský archeolog a egyptolog
 Jason Carter (* 1960) – britský herec
 Jeff Carter (* 1985) – kanadský hokejista
 Jimmy Carter (James Earl Carter, * 1924) – americký politik, v letech 1977–1981 prezident USA, nositel Nobelovy ceny za mír
 John Carter – více osob, rozcestník
 John Charles Carter, uměleckým jménem Charlton Heston (1923–2008) – americký herec
 June Carter Cash (1929–2003) – americká country zpěvačka, textařka a herečka
 Kevin Carter (1960–1994) – jihoafrický fotograf a žurnalista
 Kevon Carter (1983–2014) – fotbalista Trinidadu a Tobaga
 Leslie Carterová (1986–2012) – americká zpěvačka
 Manley Carter (1947–1991) – americký astronaut, chemik a námořní důstojník
 Matthew Carter (* 1937) – britský tvůrce písem, typograf
 Maybelle Carter (1909–1978) – americká country muzikantka
 Michelle Carterová (* 1985) – americká atletka, olympijská vítězka ve vrhu koulí
 Nesta Carter (* 1985) – jamajský atlet, sprinter a dvojnásobný olympijský vítěz
 Nick Carter – více osob, rozcestník
 Peter Carter – více osob, rozcestník
 Regina Carter (* 1966) – americká jazzová houslistka
 Ron Carter (* 1937) – americký jazzový kontrabasista a kapelník
 Rosalynn Carterová (* 1927) – manželka Jimmyho Cartera
 Rubin Carter (1937–2014) – americký boxer
 Ryan Carter (* 1983) – bývalý americký hokejista
 Xavier Carter (* 1985) – americký sportovec, atlet-sprinter

fiktivní osoby
 Jacob Carter – fiktivní postava ze světa Hvězdné brány
 John Carter – postava z románů o Barsoomu
 Nick Carter (literární postava) – fiktivní americký detektiv
 Samantha Carterová – fiktivní postava ze sci-fi seriálů že světa Hvězdné brány

 kinematografie
 Carter (seriál) – kanadský televizní seriál

rodné jméno osob
 Carter (jméno) – rodné jméno

místní jméno
 Carter County – okresy v USA

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení